Dora Boothby ha battuto in finale Edith Hannam 6-2, 7-5 nel torneo preliminare, ma la detentrice del titolo Dorothea Lambert Chambers ha battuto Dora Boothby 6-0, 6-0 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Turni preliminari

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1911